Dmitri Anatolievitch Riabykine - en russe :  et en anglais :  (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
Formé au HK Dinamo Moscou, il débute en senior en 1994-1995 et remporte la Mejnatsionalnaïa Hokkeïnaïa Liga. Il est repêché en ,  au total par les Flames de Calgary au repêchage d'entrée 1994 de la Ligue nationale de hockey. En 1998, il intègre l'effectif de l'Avangard Omsk et remporte la Superliga 2004 et la Coupe des champions 2005. Il est capitaine de l'équipe.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2001-2001 : nommé dans l'équipe type.
 2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2006 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.

Coupe Continentale
 1999 :  nommé meilleur défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 48|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 47|| 3|| 1|| 4|| 49|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 34|| 1|| 10|| 11|| 12|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 34|| 1|| 4|| 5|| 16|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Avangard Omsk|| Superliga|| 40|| 3|| 10|| 13|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 42
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk|| Superliga|| 36|| 5|| 11|| 16|| 42|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 43|| 3|| 8|| 11|| 101|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Avangard Omsk|| Superliga|| 17|| 4|| 8|| 12|| 58|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 51|| 7|| 18|| 25|| 113|| 12|| 1|| 2|| 3|| 33
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 57|| 8|| 11|| 19|| 94|| 11|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 43|| 5|| 12|| 17|| 107|| 10|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 2005-2006|| Avangard Omsk|| Superliga|| 49|| 6|| 16|| 22|| 65|| 13|| 1|| 6|| 7|| 12
|-
| 2006-2007|| Avangard Omsk|| Superliga|| 44|| 12|| 14|| 26|| 60|| 11|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg|| Superliga|| 40|| 0|| 10|| 10|| 40|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk|| KHL|| 33|| 4|| 8|| 12|| 32|| 9|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk||  KHL|| 52|| 5|| 13|| 18|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Avangard Omsk|| KHL || 26|| 0|| 1|| 1|| 9|| 6|| 0|| 0|| 0|| 27
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 34|| 0|| 5|| 5|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 15|| 0|| 2|| 2|| 10|| 16|| 1|| 6|| 7|| 10
|-
| 2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 1|| 11|| 12|| 57|| 25|| 0|| 10|| 10|| 16
|-
| 2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 47|| 2|| 12|| 14|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 38|| 0|| 6|| 6|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|1994||align="left"|Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2002||align="left"|Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 2||align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 1976
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Entraîneur russe de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine